Madonna: The Celebration Tour é a futura décima segunda turnê da cantora americana Madonna. Considerada a maior produção que a cantora já fez, contando com canções de todas as épocas de sua carreira, a turnê está programada para começar em 15 de julho de 2023, na Rogers Arena, em Vancouver, Canadá, e terminar em 1º de dezembro do mesmo ano no Ziggo Dome, em Amsterdã, Holanda, visitando cidades da América do Norte e da Europa, ao longo de 61 datas. Como primeira turnê retrospectiva de Madonna, The Celebration Tour destaca seus mais de 40 anos de carreira musical.

A turnê foi anunciada nas redes sociais em 17 de janeiro de 2023, após grandes especulações. Para acompanhar o anúncio, Madonna compartilhou um vídeo promocional repleto de estrelas, incluindo seus amigos Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Megan Stalter, Eric André e Amy Schumer. Espera-se que a pré-venda da Live Nation ocorra a partir de 19 de janeiro, antes da venda pública, a partir de 20 de janeiro via Ticketmaster.

Antecedentes e desenvolvimento
As primeiras especulações sobre uma turnê de Madonna começaram durante o lançamento do álbum de compilação Finally Enough Love (2022), quando veículos de comunicação na América Latina relataram, em outubro de 2022, uma reserva em nome de Madonna do Estádio Centenário no Uruguai. Em 4 de janeiro de 2023, meios de comunicação, como o tabloide britânico The Sun, começaram a relatar sobre rumores de uma turnê comemorando sua carreira musical de mais de 40 anos. Os rumores se intensificaram após Madonna apagar ou esconder todas suas postagens no Instagram em 16 de janeiro. A turnê foi formalmente anunciada em 17 de janeiro de 2023, no site oficial de Madonna e em suas redes sociais. Em sua declaração, Madonna disse: "Estou animada de explorar o máximo de canções possíveis, na esperança de dar aos meus fãs o show que eles esperavam".

The Celebration Tour é a primeira turnê retrospectiva (grandes sucessos) da carreira de Madonna. O correspondente musical da BBC, Mark Savage, comentou que a Re-Invention Tour (2004) foi sua turnê mais próxima de ser de grandes sucessos, alegando que a lista de faixas ignorou grande parte do seu então mais recente álbum, American Life (2003) — embora seis das onze canções do álbum tenham sido cantadas na turnê todas as noites.

Desempenho comercial
Originalmente uma turnê de 35 datas, após o anúncio inicial, várias datas foram adicionadas, devido à grande demanda, em 19 de janeiro, com segundos shows em Seattle, Chicago, Toronto, Montreal, Boston, Miami, Houston, Dallas, Austin, Los Angeles, San Francisco, e Las Vegas, junto com um terceiro show na cidade de Nova Iorque. Uma segunda data também foi adicionada em Londres.

No dia da venda geral, 20 de janeiro de 2023, segundas datas foram adicionadas em Amsterdã, Antuérpia, Barcelona, e Milão, juntamente com uma terceira data em Paris, e duas datas extras em Londres, devido à demanda popular. Mais de 200.000 fãs tentaram comprar ingressos para as datas de Londres, e quase 30.000 pessoas estavam esperando na fila digital na Holanda, de acordo com o Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). O site da Ticketmaster na Espanha caiu por momentos. De acordo com a Billboard, mais de 600.000 ingressos foram vendidos naquele dia; com 35 dos 51 shows que foram colocados à venda completamente esgotados às 17h, horário local. Os três primeiros shows na cidade de Nova Iorque esgotaram em 15 minutos, enquanto os ingressos para os dois primeiros shows em Londres esgotaram em 20 minutos, levando a equipe de Madonna a adicionar uma quarta data e duas datas extras, respectivamente. Os ingressos para os shows de Paris esgotaram em menos de sete minutos, enquanto seu show em Amsterdã esgotou em 10 minutos. Uma terceira e quarta datas também foram adicionadas em Los Angeles.

Datas 

Turnês musicais de 2023
Turnês de Madonna